Le psaume 106 peut désigner :
 le psaume 106 (105) : psaume 106 selon la numérotation hébraïque, psaume 105 selon la numérotation grecque ;
 le psaume 107 (106) : psaume 107 selon la numérotation hébraïque, psaume 106 selon la numérotation grecque.